Скоттиш-Бордерс ( "Шотландские границы", ) — один из 32 округов Шотландии. Граничит с округами Дамфрис-энд-Галловей на западе; Саут-Ланаркшир и Уэст-Лотиан на северо-западе; Ист-Лотиан, Мидлотиан и Сити-оф-Эдинбург на севере; с английскими графствами Нортамберленд и Камбрия на юге.

Достопримечательности 

 
 Дрочил (недостроен, руины)

Населенные пункты

Примечания